Birchard steht für:

Personen:
 Matthew Birchard (1804–1876), US-amerikanischer Zeitungsverleger, Jurist und Politiker
 Paul Birchard, Schauspieler
 Ross Matthew Birchard (* 1986), schottischer Musiker, Musikproduzent und DJ, siehe Hudson Mohawke
 Shannon Birchard (* 1994), kanadische Curlerin

Geografie:
 Birchard Island, Insel in Ontario, Kanada	
 Birchard Hill, Berg im Susquehanna County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten